Esistono varie località chiamate Hampstead:
 Hampstead – quartiere di Londra
 Hampstead – cittadina del Québec
 Hampstead – cittadina del Maryland
 Hampstead – cittadina del New Hampshire
 Hampstead – posto della Carolina del Nord
 Hampstead – posto della Dominica

Cinema
 Appuntamento al parco (Hampstead) – film del 2017 diretto da Joel Hopkins

Altro 
Hampstead – stazione della metropolitana di Londra